Мимоза има више значења:
 Мимоза (Acacia dealbata), врста махунарке из рода акација;
 Мимоза (Mimosa), род махунарки.